Cateria är ett släkte av pansarmaskar. Cateria ingår i familjen Cateriidae.

Cateria är enda släktet i familjen Cateriidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pansarmaskar
Cateria